Садловський () — польське прізвище.

Персоналії 
 Садловський Владислав — польський архітектор
 Садловський Роман Іванович — український поет, графік
 Садловський Юрій Іванович — український поет, перекладач і літературознавець

Польські прізвища